Fernando Alonso (1914–2013) kubai táncművész, koreográfus, a kubai balettiskola alapítója
 Fernando Alonso (1956) spanyol mérnök, az Airbus repülőgépgyártó vállalat tesztrepülésrészlegének elnöke
 Fernando Alonso (1981) spanyol autóversenyző, Formula–1-es pilóta